El municipio de Fremont (en inglés: Fremont Township) es un municipio ubicado en el condado de Tuscola en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 3312 habitantes y una densidad poblacional de 35,44 personas por km².

Geografía 
El municipio de Fremont se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.45 km², de la cual 90,71 km² corresponden a tierra firme y (2,94 %) 2,74 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 3312 personas residiendo en el municipio de Fremont. La densidad de población era de 35,44 hab./km². De los 3312 habitantes, el municipio de Fremont estaba compuesto por el 97,13 % blancos, el 0,27 % eran afroamericanos, el 0,39 % eran amerindios, el 0,27 % eran asiáticos, el 0,3 % eran de otras razas y el 1,63 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 1,6 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Tuscola